Обо́ра (від , пор. «ворота», «вориння») — відгороджена частина подвір'я з приміщеннями для худоби (корівник), а також інша назва загону

Прізвище 
 Обора Василь Артемович (1924—1993) — почесний громадянин Зіньківщини

Топонім 

 Обора — село в гміні Любін Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Обора — село в гміні Ґнезно Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Обора — частина міста Прушкув у Опольському повіті Опольського воєводства
 Обора — частина міста Ратибор у Рациборському повіті Сілезького воєводства
 Обора — частина села Заляс у гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Обора — частина села Ясьона в гміні Здзешовіце Крапковицького повіту Опольського воєводства

 Обора — село в Чехії, в окрузі Тахов Пльзенського краю
 Обора — село в Чехії, в окрузі Лоуни
 Обора — село в Чехії, в окрузі Плзень-север
 Обора — село в Чехії, в окрузі Бланско

Див. також 
 Обор — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Гар